Gloria Jeans — многозначный термин:

 Gloria Jean’s Coffees — международная сеть кофеен и кофейных магазинов
 Глория Джинс — российская компания, специализирующаяся на производстве и торговле одеждой, обувью и аксессуарами